Schönhagen – comune della Turingia
 Schönhagen – frazione della città di Uslar (Bassa Sassonia)
 Schönhagen – frazione della città di Pritzwalk (Brandeburgo)
 Schönhagen – frazione della città di Trebbin (Brandeburgo)
 Schönhagen – frazione del comune di Gumtow (Brandeburgo)